Хорынец-Здруй () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Любачувский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 4933 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 

 Верхрата
 Прусе
 Нове-Брусно
 Полянка-Хорынецка
 Новины-Хорынецке
 Дзевенцеж
 Подемщызна
 Кшиве
 Хорынец-Здруй
 Вулька-Хорынецка
 Радруж
 Мжиглоды-Любыцке

Соседние гмины 
 Гмина Цешанув
 Гмина Любачув
 Гмина Нароль

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства